Gutiereziinae, podtribus glavočika, dio tribusa Astereae. Tipični rod Gutierrezia raširen je po Sjevernoj i Južnoj Americi

Postoji 10 rodova.

Rodovi 
 Amphiachyris (DC.) Nutt.
 Aquilula G.L. Nesom
 Bigelowia DC.
 Euthamia (Nutt.) Cass.
 Gundlachia A.Gray
 Gutierrezia Lag.
 Gymnosperma Less.
 Medranoa Urbatsch & R.P.Roberts
 Thurovia Rose
 Xylothamia G.L.Nesom, Y.B.Suh, D.R.Morgan & B.B.Simpson

Izvori 

Astereae